A Gernika Club, baszkul Gernika Kluba spanyolországi, baszkföldi labdarúgócsapatot 1922-ben alapították, 2017/18-ban a harmadosztályban szerepel.

Statisztika

Ismertebb játékosok
  Johann Duveau
  Gorka Iraizoz
  Koikili
  Sendoa

További információk
 Hivatalos weboldal  
 Futbolme 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
Spanyol labdarúgócsapatok
1922-ben alapított labdarúgócsapatok